Houdebine :
 Anne-Marie Houdebine (1940-2016), linguiste française
 Jean-Louis Houdebine (1934-2015), écrivain et sémiologue français
 Louis-Marie Houdebine (1942-2022), chercheur français spécialisé dans les biotechnologies